

Niemcy 
 Hohen Neuendorf – miasto w kraju związkowym Brandenburgia w powiecie Oberhavel
 Neuendorf A – dzielnica gminy Ducherow w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Neuendorf B – dzielnica gminy Spantekow w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Neuendorf – gmina w kraju związkowym Bawaria w powiecie Main-Spessart
 Neuendorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Neuendorf bei Elmshorn – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn w powiecie Steinburg
 Neuendorf-Sachsenbande – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Steinburg
 Neuendorf – dzielnica miasta Klötze, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt w powiecie Altmarkkreis Salzwedel
 Neuendorf – dzielnica gminy Neuendorf-Sachsenbande w powiecie Steinburg w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn

Polska 

Dawne nazwy:
 Czarnowo
 Gajec
 Jarosławki
 Nowa Wieś Ełcka
 Nowa Wieś Kętrzyńska
 Nowa Wieś Lęborska
 Ogorzele
 Piaseczno
 Przęsocin
 Wisełka

Zobacz też 
 Neudorf
 Neundorf
 Rietz-Neuendorf